De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1937-1946 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1937 en de Tweede Kamerverkiezingen van 17 mei 1946. De regering werd in juli 1937 gevormd door het kabinet-Colijn IV. De zittingsperiode ging in op 8 juni 1937 en eindigde op 4 juni 1946. Er waren 100 Tweede Kamerleden.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractieleider, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 26 mei 1937

RKSP (31 zetels)
Carel Goseling, fractievoorzitter
Piet Aalberse
Jan Andriessen
Franciscus Joannes Herman Bachg
Max Bajetto
Leo Beaufort
Max Bongaerts
Laurentius Nicolaas Deckers
Willem Jozef Droesen
Jacobus Groen Azn.
Henri Hermans
Joseph Johan Wilhelm IJsselmuiden
Rad Kortenhorst
Kees Kuiper
Toon Loerakker
Aloys Joan Joseph Maria Mes
Hendrik Moller 
Max van Poll
Harry van der Putt
Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck
Henk Ruijter
Josef van Schaik
Jos Serrarens
Max Steenberghe 
Willem Steinmetz
Eduard Joseph Marie Stumpel
Johannes Georgius Suring 
Frans Teulings 
Pieter Willem Hendrik Truijen
Martien van der Weijden
Charles Welter

SDAP (23 zetels)
Willem Albarda, fractievoorzitter
Hendrik Jan van Braambeek
Leendert Antonie Donker
Willem Drees 
Willem Drop
Jan Lambertus Faber
Bob van Gelderen 
Marinus van der Goes van Naters
Jan Hilgenga 
Arie IJzerman
Alida de Jong
Arie Kievit
Evert Kupers
Jan ter Laan 
Kees van Lienden
Harm van Sleen
Wiebe van der Sluis
Jo Stokvis
Jan van den Tempel 
Theo Thijssen 
Hein Vos
Agnes de Vries-Bruins
Theo van der Waerden

ARP (17 zetels)
Jan Schouten, fractievoorzitter
Herman Amelink
Hendrik Colijn 
Gerrit Diepenhorst
Jannes Johannes Cornelis van Dijk
Tiemen van Dijken
Lodewijk Duymaer van Twist
Chris van den Heuvel
Hendrik Johan Wilhelm Adriaan Meijerink
Anton Roosjen
Chris Smeenk
Jan Terpstra
Jetze Tjalma
Willem Wagenaar 
Jacob Adriaan de Wilde
Cornelis van der Zaal
Albertus Zijlstra

CHU (8 zetels)
Dirk Jan de Geer, fractievoorzitter 
Jouke Bakker
Frida Katz 
Jan Krijger
Tjeerd Krol
Jan Rudolph Slotemaker de Bruine
Hendrik Tilanus
Jan Weitkamp

VDB (6 zetels)
Dolf Joekes, fractievoorzitter
Betsy Bakker-Nort 
Mozes Meijer Cohen
Fekko Ebel Hajo Ebels
Pieter Oud
Jan Schilthuis

NSB (4 zetels)
Max de Marchant et d'Ansembourg, fractievoorzitter
Gerhardus Dieters 
Meinoud Rost van Tonningen
Hendrik Jan Woudenberg

LSP (4 zetels)
Steven Edzo Broeils Bierema, fractievoorzitter
Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude 
Isidoor Henry Joseph Vos 
Willem Carel Wendelaar

CPN (3 zetels)
Lou de Visser, fractievoorzitter
Roestam Effendi
David Wijnkoop

SGP (2 zetels)
Gerrit Hendrik Kersten, fractievoorzitter
Pieter Zandt

CDU (2 zetels)
Harm van Houten, fractievoorzitter
Hessel Posthuma sr.

Bijzonderheden
 Anton Mussert en Cornelis van Geelkerken (beiden NSB) namen hun verkiezing niet aan. Hun opvolgers Hendrik Jan Woudenberg en Meinoud Rost van Tonningen werden respectievelijk op 8 en 11 juni 1937 geïnstalleerd.
 Vanwege de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Nederland werden tussen 10 mei 1940 en 25 september 1945 geen vergaderingen gehouden in de Tweede Kamer.
 De zittingsperiode van de bij de verkiezingen van 26 mei 1937 verkozen parlementsleden liep in september 1941 formeel af. Enkele Tweede Kamerleden namen toen ontslag, maar het merendeel van de parlementsleden deed dat niet. Vanuit de politieke partijen werd erop aangedrongen dat de Tweede Kamerleden niet zouden bedanken, om het Nederlands parlement althans formeel in stand te houden.
 Enkele maanden na het einde van de Duitse bezetting van Nederland werd op 2 augustus 1945 door het kabinet-Schermerhorn-Drees het Besluit Tijdelijke Staten-Generaal gepubliceerd. Daarin werd bepaald dat de Tweede Kamer op grond van het Staatsnoodrecht tijdelijk zou bestaan uit de Kamerleden die op 10 mei 1940 lid waren, en uit personen die tussen mei 1940 en september 1941 door het Centraal Stembureau werden benoemd in vacatures die in deze periode waren ontstaan. De leden die tijdens de oorlog ontslag hadden genomen, konden niet meer terugkeren en ook werd beslist om een zogenaamde verklaringscommissie in het leven te roepen, die onder leiding van Frans Beelaerts van Blokland, vicepresident van de Raad van State, moest onderzoeken welke houding de parlementsleden tijdens de oorlog hadden ingenomen. Deze commissie besliste dat de Tweede Kamerleden van de NSB en enkele parlementsleden van andere partijen niet meer welkom waren in de Tweede Kamer.
 Nadat de Tweede Kamer op 25 oktober 1945 het wetsvoorstel Voorlopige Staten-Generaal, dat voorzag in de oprichting van een Noodparlement, had aangenomen, kreeg een benoemingscommissie, de Nationale Advies Commissie, de opdracht om de vacatures in te vullen die tijdens de oorlog waren ontstaan. Voor iedere vacature moest de commissie een voordracht van twee personen opstellen en per open plaats zou een van die personen door de benoemingscommissie tot lid worden benoemd. Bij die voordrachten werd rekening gehouden met de politieke verhoudingen van voor de oorlog, wel werd beslist dat de zetels van de vier NSB'ers opgevuld zouden worden door oud-verzetsstrijders. Na de benoeming van de nieuwe Tweede Kamerleden bestond de Tweede Kamer van november 1945 tot juni 1946 uit zowel gekozen als benoemde leden.

Tussentijdse mutaties

1937
 24 juni: Jan Rudolph Slotemaker de Bruine (CHU) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Colijn IV. Zijn opvolger Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg werd op 21 september dat jaar geïnstalleerd.
 25 juni: Hendrik Colijn (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Colijn IV. Zijn opvolger Jacob Algera werd op 21 september dat jaar geïnstalleerd.
 26 juni: Jacob Adriaan de Wilde (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Colijn IV. Zijn opvolger Gerrit Baas Klaaszoon werd op 21 september dat jaar geïnstalleerd.
 28 juni: Carel Goseling, Charles Welter (beiden RKSP) en Jannes Johannes Cornelis van Dijk (ARP) namen ontslag vanwege hun benoeming tot minister in het kabinet-Colijn IV. Hun opvolgers, Huub van den Brule, Johannes Henricus van Maarseveen (beiden RKSP) en Hendrik Botterweg (ARP), werden op 21 september dat jaar geïnstalleerd. Goseling had op 24 juni 1937 ontslag genomen als fractievoorzitter van de RKSP en werd in deze functie op 9 juli dat jaar opgevolgd door Josef van Schaik.
 30 juni: Max Steenberghe (RKSP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Colijn IV. Zijn opvolger Jos Sweens werd op 21 september dat jaar geïnstalleerd.
 20 september: Dolf Joekes nam ontslag als fractievoorzitter van de VDB en werd opgevolgd door Pieter Oud.
 10 november: Piet Aalberse (RKSP) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Zijn opvolger Eugenius Gerardus Maria Roolvink werd op 23 november dat jaar geïnstalleerd.
 11 november: Josef van Schaik nam ontslag als fractievoorzitter van de RKSP vanwege zijn verkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamer. Hij werd dezelfde dag nog opgevolgd door Laurentius Nicolaas Deckers.

1938
 8 november: Pieter Oud (VDB) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam. Zijn opvolger Klaas Bijlsma werd op 6 december dat jaar geïnstalleerd. Oud had op 15 oktober 1938 ontslag genomen als fractievoorzitter van de VDB en werd op 16 oktober dat jaar in deze functie opgevolgd door Dolf Joekes.

1939
 10 maart: Willem Drop (SDAP) overleed. Zijn opvolger Hendrik Brugmans werd op 25 april dat jaar geïnstalleerd.
 1 juni: Harry van der Putt (RKSP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Geldrop. Zijn opvolger Theodoor François Marie Schaepman werd op 21 juni dat jaar geïnstalleerd.
 25 juli: Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (LSP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Colijn V. Zijn opvolger Carel Joseph van Kempen werd op 4 september dat jaar geïnstalleerd.
 10 augustus: Willem Albarda, Jan van den Tempel (beiden SDAP) en Dirk Jan de Geer (CHU) namen ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-De Geer II. Hun opvolgers, Jan Bommer, Ko Suurhoff (beiden SDAP) en Jan Rudolph Slotemaker de Bruine (CHU), werden op 4 september dat jaar geïnstalleerd, behalve Suurhoff, die op 21 september 1939 werd geïnstalleerd. Willem Albarda werd als fractievoorzitter van de SDAP op 5 september 1939 opgevolgd door Willem Drees. Dirk Jan De Geer werd als fractievoorzitter van de CHU op 11 september dat jaar opgevolgd door Hendrik Tilanus.
 8 september: Hendrik Botterweg (ARP) vertrok vrijwillig uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Jacob Adriaan de Wilde werd op 19 september dat jaar geïnstalleerd.

1940
 12 maart: Mozes Meijer Cohen (VDB) nam ontslag vanwege gezondheidsredenen. Zijn opvolger Herman Arnold Zwijnenberg werd op 9 mei dat jaar geïnstalleerd.
 14 mei: Bob van Gelderen (SDAP) maakte naar aanleiding van de Duitse inval in Nederland een einde aan zijn leven. Zijn opvolger Henk van den Born werd op 25 september 1945 geïnstalleerd.
 12 juni: Theo van der Waerden (SDAP) overleed. Zijn opvolger Bernard Wijkamp werd op 25 september 1945 geïnstalleerd.
 6 december: Hendrik Moller (RKSP) overleed. Zijn opvolger Wim de Kort werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.

1941
 3 februari: Max de Marchant et d'Ansembourg (NSB) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot commissaris van de provincie Limburg. Zijn opvolger Setyadjit Soegondo (onafhankelijke) werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 11 maart: Jan Lambertus Faber (SDAP) nam ontslag omdat hij opnieuw predikant werd. Zijn opvolger Henk Ploeg jr. werd op 25 september 1945 geïnstalleerd.
 1 mei: Jan Rudolph Slotemaker de Bruine (CHU) overleed. Zijn opvolger Jo de Ruiter werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 7 mei: David Wijnkoop (CPN) overleed. Zijn opvolger Gerben Wagenaar werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 16 september: Jan ter Laan (SDAP), Frida Katz (CHU) en Lou de Visser (CPN) namen ontslag omwille van het formele aflopen van de zittingsperiode die na de verkiezingen van 1937 was ingegaan. Hun opvolgers, Henk Hofstra (SDAP), Christine Wttewaall van Stoetwegen (CHU) en Paul de Groot (CPN), werden op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 6 november: Jan Hilgenga (SDAP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Nico Palar werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 18 december: Johannes Georgius Suring (RKSP) nam ontslag om financiële redenen. Zijn opvolger Huub Jongen werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.

1942
 6 januari: Betsy Bakker-Nort (VDB) nam ontslag. Haar opvolgster Corry Tendeloo werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 19 januari: Kees Kuiper (RKSP) nam ontslag. Zijn opvolger Tijn Receveur werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 14 oktober: Henri Hermans (RKSP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Huub van Velthoven werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.

1943
 1 februari: Isidoor Henry Joseph Vos (LSP) overleed. Zijn opvolger Henk Korthals werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 9 juli: Alida de Jong (SDAP) werd vermoord in een concentratiekamp. Haar opvolger Jan Vlam werd op 22 november 1945 geïnstalleerd.
 29 mei: Willem Wagenaar (ARP) overleed. Zijn opvolger Jan Smallenbroek werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 23 december: Theo Thijssen (SDAP) overleed. Zijn opvolger Jaap le Poole werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.

1945
 6 juni: Meinoud Rost van Tonningen (NSB) maakte een einde aan zijn leven. Zijn opvolger Frans Goedhart (onafhankelijke) werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 25 juni: Willem Drees en Hein Vos (beiden SDAP) namen ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Schermerhorn-Drees. Hun opvolgers, Jaap Burger en Herman van Kuilenburg, werden op 20 november 1945 geïnstalleerd. Willem Drees werd als fractievoorzitter van de SDAP op 30 november 1945 opgevolgd door Marinus van der Goes van Naters.
 12 juli: Jouke Bakker (CHU) verliet de Tweede Kamer. Zijn opvolger Jan Schmal werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 6 augustus: Harm van Houten (CDU) vertrok uit de Tweede Kamer nadat de verklaringscommissie had aangeraden om hem niet te herbenoemen als Tweede Kamerlid. Zijn opvolger Rintje van der Brug werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 14 september: Gerhardus Dieters, Hendrik Jan Woudenberg (beiden NSB) en Gerrit Hendrik Kersten (SGP) werden na het einde van de oorlog uit de Tweede Kamer geweerd. Hun opvolgers, Pieter Heertjes, Kees ten Hagen (beiden onafhankelijken) en Jan van Bochove (SGP), werden op 20 november 1945 geïnstalleerd. Gerrit Hendrik Kersten werd als fractievoorzitter van de SGP op 18 september 1945 opgevolgd door Pieter Zandt.
 6 oktober: Max Bongaerts (RKSP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolgster Netty de Vink werd op 20 november 1945 geïnstalleerd.
 16 november: Hendrik Brugmans (SDAP) nam ontslag vanwege zijn aanstelling tot secretaris van minister-president Wim Schermerhorn. Zijn opvolger Gerard Nederhorst werd op 10 januari 1946 geïnstalleerd.
 22 november: Jan Bommer (SDAP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder van Amsterdam. Zijn opvolger Evert Vermeer werd op 10 januari 1946 geïnstalleerd.
 22 december: de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) veranderde van partijnaam en heette vanaf dan de Katholieke Volkspartij (KVP).

1946
 22 januari: Roestam Effendi (CPN) vertrok uit de Tweede Kamer naar aanleiding van zijn royering uit de partij. Zijn opvolger Cor Borst werd op 11 april dat jaar geïnstalleerd.
 22 januari: Leo Beaufort (KVP) nam ontslag omdat de combinatie van het Tweede Kamerlidmaatschap met het rectorschap van het Gymnasium van Venray moeilijk combineerbaar was. Zijn opvolger Siegfried Stokman werd op 26 maart dat jaar geïnstalleerd.
 9 februari: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), CDU fuseerden tot de Partij van de Arbeid (PvdA), waarbij ook de onafhankelijke Kamerleden Frans Goedhart, Kees ten Hagen en Pieter Heertjes. Marinus van der Goes van Naters (SDAP) werd verkozen tot voorzitter van de PvdA-fractie, die 34 leden telde en daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer werd.
 23 maart: de Liberale Staatspartij (LSP) veranderde van naam en heette vanaf dan Partij van de Vrijheid (PvdV).
 1 april: Laurentius Nicolaas Deckers (KVP) nam ontslag als lid van de Raad van State. Zijn opvolger Chris Mol werd op 30 april dat jaar geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de KVP werd Deckers opgevolgd door Frans Teulings, die deze functie vervulde als waarnemend voorzitter.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1933-1937
 Samenstelling Tweede Kamer 1946-1948
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Tweede Kamerverkiezingen 1937
 Kabinet-Colijn IV
 Kabinet-Colijn V
 Kabinet-De Geer II
 Kabinet-Gerbrandy I
 Kabinet-Gerbrandy II
 Kabinet-Gerbrandy III
 Kabinet-Schermerhorn-Drees

1937-1946
Nederlandse politiek in 1937
Nederlandse politiek in 1938
Nederlandse politiek in 1939